Международната купа на шампионите 2017 е петото издание на турнира Международна купа на шампионите, поредица от приятелски мачове, организирани като турнир.

Отбори

Мачове 
 Всички часове са в местно време

САЩ

Китай

Сингапур

Външни препратки 
 Официален сайт

Международни футболни турнири
2017 година